Krzysztof Ostrowski (1940–2022) – polski polonista, socjolog, politolog
 Krzysztof Ostrowski (ur. 1961) – polski lekarz, samorządowiec i polityk, starosta gnieźnieński, poseł na Sejm VIII kadencji
 Krzysztof Ostrowski (ur. 1976) – polski wokalista, grafik i autor komiksów. Lider zespołu Cool Kids of Death
 Krzysztof Ostrowski (ur. 1982) – polski piłkarz